Doros () ist der Name von:

 Doros, mythologischer Stammvater des griechischen Stammes der Dorer.
 Doros (Gemmenschneider), Gemmenschneider des 2. Jahrhunderts in Kleinasien

Doros steht für:
 Doros (Zypern), Gemeinde im Bezirk Limassol in der Republik Zypern

Siehe auch Anatolie Doroș (* 1983), moldauischer Fußballspieler.